Kila socken kan avse:

 Kila socken, Södermanland – i Södermanland ingick i Jönåkers härad
 Kila socken, Värmland – i Värmland ingick i Näs härad
 Kila socken, Västmanland – i Västmanland ingick i Övertjurbo härad